Сараево — многозначный термин.

Населённые пункты

Болгария 
 Сараево — село в Врачанской области.

Босния и Герцеговина 
 Сараево — город, столица Боснии и Герцеговины.

Россия 
 Сараево — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Сараево — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Сараево — деревня в Майском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Сараево — село в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Сараево — село в Приволжском районе Ивановской области.
 Сараево — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Сараево — село в Нерехтском районе Костромской области.
 Сараево — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Сараево — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Сараево — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Сараево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Сараево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Другое 
 Сараево — профессиональный футбольный клуб из Сараево.
 Сараево — главный международный аэропорт Боснии и Герцеговины.

См. также 
 Источно-Сараево (значения)